Adrián López puede referirse a los siguientes futbolistas españoles:

 Adrián López Álvarez, nacido en Asturias;
 Adrián López Garrote, nacido en Barcelona;
 Adrián López Rodríguez, nacido en Galicia.